Župnija Šmartno je lahko:

 Župnija Ljubljana - Šmartno ob Savi, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Šmartno, od 1. januarja 2018 kot Podružnica Šmartno podrejena Župniji Biljana, Škofija Koper
 Župnija Šmartno ob Dreti, Škofija Celje
 Župnija Šmartno ob Paki, Škofija Celje
 Župnija Šmartno pod Šmarno goro, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Šmartno pri Litiji, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu, Nadškofija Maribor
 Župnija Šmartno v Rožni dolini, Škofija Celje
 Župnija Šmartno v Tuhinju, Nadškofija Ljubljana

Glej tudi 

 Župnija Sv. Martin na Pohorju (Šmartno na Pohorju), Nadškofija Maribor